Rådhustorget kan syfta på:.
 Rådhustorget, Eskilstuna
 Rådhustorget, Falkenberg
 Rådhustorget, Gävle
 Rådhustorget, Landskrona
 Rådhustorget, Piteå
 Rådhustorget, Skanör
 Rådhustorget, Umeå
Rådhustorget, Tallinn

Se även
 Rådhusplatsen.